Katoatau ist der Familienname folgender Personen:

 David Katoatau (* 1984), kiribatischer Gewichtheber
 Ruben Katoatau (* 1997), kiribatischer Gewichtheber